Ойконим

 Кишлав — прежнее название села Курское в Белогорском районе Крыма
 Кишлав — прежнее название села Ольховка в Белогорском районе Крыма
 Кишлав — прежнее название исчезнувшего села Зимовка в Черноморском районе Крыма